Bérenger de Frédol pode referir-se aos seguintes cardeais:
 Bérenger de Frédol, o Velho, sobrinho do papa Clemente V;
 Bérenger de Frédol, o Novo, sobrinho do cardeal anterior.